Квемо Карзмані (груз. ქვემო ქარზმანი) — село в Грузії.
 Земо Карзмані (груз. ზემო ქარზმანი) — село в Грузії.